Tributylamine, een organische verbinding
TBA (nummer), een single van de Jamaicaanse artiest Sean Kingston
TBA (album), een album van de Nederlandse metalband Stream of Passion
Trenes de Buenos Aires, spoorwegmaatschappij in Argentinië
To Be Announced, Engels voor 'bekend gemaakt worden'.